Shaking the Tree: Sixteen Golden Greats — дебютная компиляция лучших хитов Питера Гэбриела, была издана в 1990 году. Список песен охватывает всю сольную карьеру музыканта: от первого диска до саундтрека к фильму Последнее искушение Христа.

Список композиций 

 Композиции: «San Jacinto», «Red Rain», «I Have the Touch» (1983 remix), «Zaar» (Edit) не вошли в издание на грампластинках.

Хит-парады 

Альбом

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Сборники 1990 года
Альбомы Питера Гэбриела
Сборники Geffen Records
Альбомы, спродюсированные Стивом Лиллиуайтом
Альбомы, спродюсированные Даниэлем Лануа
Сборники Virgin Records
Альбомы, спродюсированные Бобом Эзрином